Уерта Вијеха има више значења:

 Уерта Вијеха (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Уерта Вијеха (Тотолапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Уерта Вијеха (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Уерта Вијеха (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Уерта Вијеха (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Уерта Вијеха, Уерта Вијеха Чика (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Уерта Вијеха (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уерта Вијеха (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уерта Вијеха (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику